jarosz – osoba niejedząca mięsa, wegetarianin

Osoby o nazwisku Jarosz 
 Aleksandra Jarosz (ur. 1989) – polska brydżystka
 Dariusz Jarosz (ur. 1959) – polski historyk
 Elżbieta Jarosz (ur. 1971) – polska lekkoatletka
 Filip Jarosz (ur. 1988) – polski piłkarz ręczny
 Jacek Jarosz (1942-2009) – polski aktor
 Jakub Jarosz (ur. 1987) – polski siatkarz
 Jan Jarosz (1877-1944) – polski paleontolog
 Janusz Jarosz (1916-1993) – polski inżynier rolnik, oficer WP i AK
 Jerzy Jarosz (ujednoznacznienie)
 Łukasz Jarosz (ujednoznacznienie)
 Maciej Jarosz (ujednoznacznienie)
 Maria Jarosz (ujednoznacznienie)
 Marian Jarosz (ujednoznacznienie)
 Rafał Jarosz (ur. 1976) – polski piłkarz
 Rajmund Jarosz (ujednoznacznienie)
 Roman Jarosz (1888-1932) – polski malarz
 Stanisław Jarosz (ur. 1961) – polski polityk
 Tadeusz Jarosz (1931-2011) – polski duchowny
 Tomasz Jarosz (ur. 1962) – polski aktor
 Urszula Jarosz (ur. 1946) – polska pielęgniarka i polityk
 Zdzisław Jarosz-Kamionka (1897- ?) – pułkownik służby łączności Wojska Polskiego
 Zygmunt Jarosz (1911-1943) – polski działacz lewicowy